Llista d'asteroides del 107.001 al 108.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 107001–107100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 107101–107200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 107201–107300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 107301–107400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 107401–107500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 107501–107600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 107601–107700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 107701–107800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 107801–107900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 107901–108000 [ modifica]